Valbona, commune d’Espagne, dans la province de Teruel et la communauté autonome d'Aragon.
 Lac de Valbona, lac des Alpes italiennes.
 Parc national de la vallée de Valbona, situé au nord de l'Albanie à la frontière avec le Monténégro.